Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Piet Norval e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Humphries 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Wayne Black /  Sandon Stolle (semifinali)

 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1999
ATP Tour 1999